Чуново — топоним. Может означать:
 Чуново (Волховский район) — деревня в России.
 Чуново (Братислава) — бывшая деревня, ныне район Братиславы, столицы Словакии.